Munford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Munford (Alabama)
Munford (Tennessee)